Вимика́ч — електричний апарат для замикання і розмикання електричного кола, вмикання і вимикання обладнання.

  Ключ — поняття з  електротехніки;
 Поворотний перемикач;
 Побутовий вимикач — пристрій для вмикання та вимкнення електричного освітлення та інших електроприладів.
 Автоматичний вимикач — пристрій для захисту електричних мереж та обладнання будівель різного призначення, від перевантажень і коротких замикань;
 Вимикач навантаження (контактний) () — контактний комутаційний апарат, здатний вмикати, проводити і вимикати струми під час нормальних умов у колі, у тому числі, під час нормованих робочих перевантажень, а також витримувати протягом нормованого часу струми під час нормованих ненормальних умов у колі, таких як коротке замикання
 Високовольтний вимикач — комутаційний апарат для керування енергосистемами та їх захисту.
 Ртутний вимикач — вимикач або перемикач положення в просторі, в якому використовується рідка ртуть.
 Прохідний вимикач — пристрій, пара чи більше яких дозволяють керувати колами струму (наприклад, освітленням) з різних точок;
 Диференційний вимикач.

Примітки

Посилання 
 Вибір вимикачів 6-10 кВ: переваги і недоліки 

Комутаційні пристрої